Zussen (plaats), een dorp in de gemeente Riemst
Zussen (lied), een lied van Jan De Wilde

Zie ook
Zus